WTA Elite Trophy 2015 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Elite Trophy rozgrywany w dniach 2–8 listopada 2015 roku w Zhuhai na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 150 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało 11 tenisistek, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals, oraz jedna zawodniczka z dziką kartą. Tenisistki rywalizowały w czterech grupach po trzy osoby. Najlepsza zawodniczka z każdej grupy awansowała do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrają o trofeum. W zawodach deblowych wzięły udział 4 drużyny, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals, oraz dwa zespoły z dzikimi kartami. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po trzy zespoły. Najlepsze drużyny z każdej grupy zagrają o trofeum.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

WTA Elite Trophy
2015 w tenisie ziemnym
2015 w Chinach